Pico das Brenhas (Calheta) - uma elevação portuguesa localizada na freguesia açoriana do Norte Pequeno, concelho da Calheta, ilha de São Jorge, arquipélago dos Açores
 Pico das Brenhas (Santo Amaro) - uma elevação portuguesa de origem vulcânica localizada na freguesia açoriana de Santo Amaro, concelho de Velas, ilha de São Jorge, arquipélago dos Açores

Desambiguações de topônimos